Henry County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Henry County (Alabama)
 Henry County (Georgia)
 Henry County (Illinois)
 Henry County (Indiana)
 Henry County (Iowa)
 Henry County (Kentucky)
 Henry County (Missouri)
 Henry County (Ohio)
 Henry County (Tennessee)
 Henry County (Virginia)